Komelj je lahko:

 Komelj, naselje pri Pliberku na avstrijskem Koroškem
 Komelj, priimek več znanih ljudi